Ehnert ist der Familienname folgender Personen:

 Günter Ehnert (* 1943), deutscher Sachbuchautor und Verleger
 Jennifer Maria Ehnert (* 1972), deutsche Schauspielerin und Werbe-Model
 Meike Ehnert (* 1986), deutsche Popsängerin, siehe LaVive
 Michael Ehnert (* 1967), deutscher Kabarettist, Autor, Schauspieler und Regisseur